Рыбновский сельсовет

Курганская область 

 Рыбновский сельсовет Альменевского района (упразднён в 2021 году)

Сахалинская область 

 Рыбновский сельсовет Охинского района (упразднён в 2005 году)